

Концепция и тематика

Ведущие шоу 
Список ведущих шоу будет объявлен на пресс-завтраке Премии МУЗ-ТВ.

Номинанты 
Список номинантов Премии Муз-ТВ 2023 будет объявлен на гала-ужине, после которого на официальном сайте премии будет запущено голосование за номинантов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии 

Музыкальные премии России
Муз-ТВ
Культурные события в Москве
2022 год в Москве